Это список знаменосцев, которые представляли Антигуа и Барбуду на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Антигуа и Барбуда на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Антигуа и Барбуда